Verkehrsberuhigte Zone steht für:

 Verkehrsberuhigter Bereich in Deutschland
 Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in Deutschland
 Wohnstraße in Österreich
 Begegnungszone in der Schweiz, in Frankreich und Belgien
 Woonerf in den Niederlanden
 Zone mit beschränktem Verkehr in Italien

Siehe auch:

 Verkehrsberuhigung, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
 Shared Space, Verkehrsplanungskonzept